Кувейт впервые принял участие в Олимпийских играх в 1968 году. По состоянию на 2014 год, Кувейт участвовал в двенадцати летних Олимпийских играх и никогда не принимал участие в зимних Олимпийских играх. На летних Олимпийских играх 2000 года и летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне кувейтский спортсмен Фехаид Аль-Дихани завоевал в стрельбе первые олимпийские медали для своей страны в дубль-трапе и трапе соответственно.

Национальный Олимпийский комитет Кувейта был основан в 1957 году, а признан Международным олимпийским комитетом в 1966 году.

1 января 2010 года МОК дисквалифицировал Кувейт со всех своих соревнований из-за вмешательства государства в спорте, и его спортсмены не могут представлять эту страну. Впоследствии дисквалификация была отменена. Однако в 2015 году Кувейт вновь был отстранён от участия в Играх, в результате чего в Рио-да-Жанейро выступала сборная 
Независимых олимпийских спортсменов.

Медальный зачёт

Медали по летним видам спорта

См. также 
Кувейт
Олимпийские игры
 Список знаменосцев Кувейта на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Кувейт на официальном сайте Олимпийского движения